Алексе́й Васи́льевич Петро́в:
 Петров, Алексей Васильевич (1907—1945) — Герой Советского Союза.
 Петров, Алексей Васильевич (1941—2009) — российский театральный актёр и режиссёр.